Osterwald ist der Name folgender Gemeinden und Ortsteile:
 Osterwald, Gemeinde im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Osterwald (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Osterwald (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Osterwald (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Osterwald (gemeindefreies Gebiet), 1981 aufgelöstes gemeindefreies Gebiet, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Osterwald (Garbsen), Ortsteil der Stadt Garbsen, Region Hannover, Niedersachsen
 Osterwald (Salzhemmendorf), Ortsteil der Gemeinde Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Osterwald (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Osterwald ist der Name folgender Landschaften:
 Osterwald (Höhenzug) (max. ), Höhenzug bei Osterwald (Salzhemmendorf), Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Osterwald (Zingst), Waldgebiet auf der Halbinsel Zingst im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Osterwald (Naturschutzgebiet), Waldgebiet bei Espelkamp, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Osterwald steht für

 Druckerei H. Osterwald, 1863 bis 1974 in Hannover produzierende Buchdruckerei mit angeschlossenem Verlag

Osterwald ist der Familienname folgender Personen:
 Bibi Osterwald (1918–2002), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Cornelia Osterwald (* 1975), deutsche Cembalistin und Dozentin für Alte Musik
 Georg Osterwald (1803–1884), deutscher Maler, Zeichner und Lithograf
 Gustav Osterwald (1922–2011), deutscher Mediziner und ärztlicher Standespolitiker
 Hans Osterwald (1889–1967), deutscher Pädagoge und Biologe
 Hazy Osterwald (1922–2012), Schweizer Musiker, Sänger und Orchesterleiter
 Karl Wilhelm Osterwald (1820–1887), Gymnasiallehrer und -direktor, evangelischer Kirchenlieddichter und -Sammler
 Peter von Osterwald (1718–1778), deutscher Theologe und Staatsmann
 Rolf Osterwald (1923–2020), deutscher Pädagoge, Chemiedidaktiker und Lehrbuch-Autor
 Otto Osterwald (1887–1967), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum), MdL Baden

Siehe auch:
 Ostervald